Paul Dini peut désigner plusieurs personnes :

 Paul Dini (1937-), homme d'affaires français
 Paul Dini (1957-), auteur, scénariste et producteur américain

Voir aussi 
 Dini